Berber, észak-afrikai népcsoport, őslakosok.
 Berber, a berberek nyelve.
 Berber szudáni város

 Állatok
 Berber leopárd
 Berber ló, lófajta
 Berber makákó
 Berber oroszlán
 Berber szarvas